

Musique 
 La sérénade est une forme musicale ;
 La Sérénade est une suite de six pièces dansées ou pièces de caractère, composée par Heinrich Biber pour quatre instruments à cordes et basse continue ;
 Sérénade, la dernière lied-sérénade amoureuse lyrique de Franz Schubert, en 1828 ;
 Sérénades, opus 11 et 16 (1857 et 1859), deux œuvres pour orchestre de Johannes Brahms ;
 Sérénade pour hautbois et piano et aussi pour quintette à vent d'André Jolivet (1945) ;
Sérénade, opus 15 pour piano, orgue, violon et alto (ou violoncelle) de Camille Saint-Saëns (1866) ;
 Serenade, opus 24, une œuvre de musique de chambre pour baryton et septuor d'Arnold Schönberg (1920 - 1923).

Cinéma 

 Sérénade est un film réalisé par Raoul Walsh en 1921 ;
 Sérénade est un film réalisé par Harry d'Abbadie d'Arrast en 1927 ;
 Sérénade est un film réalisé par Willi Forst en 1937 ;
 Sérénade est un film réalisé par Jean Boyer en 1940 ;
 Broadway Serenade (titre français : Emporte mon cœur) est un film réalisé par Robert Z. Leonard en 1939 ;
 Serenade est un film réalisé par Anthony Mann en 1956 ;
 Sérénade est un film réalisé par Nadia Roden en 2000 ;
 Sérénade est un film réalisé par Sara Huslig en 2007.

Littérature 
 Sérénade pour un cerveau musicien est un livre du neurologue Pierre Lemarquis, publié le  aux éditions Odile Jacob.

Bateau 
 , anciennement nommé Jean Mermoz (1970-1998), paquebot de croisières français.

Voir aussi 
 Centre Serenada